Биоград (Невесине) — селение в общине Невесине, Босния и Герцеговина.
 Биоград — одно из исторических названий города Гламоч в Боснии и Герцеговине.
 Биоград — название города  в Боснии и Герцеговине с 1503 по 1518 год.

См. также 
 Биоград-на-Мору — город в Хорватии.
 Биоград-на-Неретве — город в средневековой Боснии.